Ferdinand Teetz ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Teetz (Musiker), deutscher Kontrabassist 
 Ferdinand Teetz (Philologe) (1860–1924), deutscher Philologe und Autor